Дольский:
 Дольский, Александр Александрович (род. 1938) — советский и российский поэт, гитарист, автор-исполнитель, актёр, заслуженный артист РСФСР.
 Дольский, Даниил (1890—1931) — русский, немецкий и литовский шансонье, певец, актёр, режиссёр, журналист, писатель.
 Дольский, Ян Кароль (1637—1695) — государственный и военный деятель Великого княжества Литовского.